Głosy – polski film z 1980 roku
 Głosy – brytyjski film z 2000 roku
 Głosy – amerykański film z 2005 roku
 Głosy – amerykański film z 2014 roku

Zobacz też 
 The Listener: Słyszący myśli – kanadyjski serial telewizyjny nadawany od 2009